Harald Kügler ist der Name folgender Personen:

* Harald Kügler (Fußballspieler) (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Harald Kügler (Produzent), deutscher Filmproduzent